

Населені пункти та їхні частини

 Хелмек — місто в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Хелмек — гміна в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Хелмек — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Хелмек — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Хелмек — частина села Крамажини в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки